Termin TPO ima više značenja.
 Jodid peroksidaza
 trombopoietin, hormon koji stimuliše rast trombocita